Castor, római történetíró és rétor az 1. században
 Castor, az Ikrek csillagkép alfa jelű csillaga
 Castor, francia geodéziai műhold
 Castor, argentin szilárd hajtóanyagú rakétaszonda
 Castor, amerikai szilárd hajtóanyagú rakétafokozat-család
 Castor, a hódfélék családjába tartozó állatnem